

Фірсово — село, Первомайський район, Алтайський край
 Фірсово — село, Режівський міський округ, Свердловська область
 Фірсово — село, Стрітенський район, Забайкальський край
 Фірсово — присілок, Туринський міський округ, Свердловська область